Příjmení Kudělka nebo Kudelka nosí více různých osobností:

 Frank Darío Kudelka (* 1961) – argentinský fotbalový trenér s českými kořeny
 Ladislav Kudelka (1927–1986) – slovenský dokumentarista, scenárista a režisér krátkého filmu
 Michal Kudělka (1943–2001) – český akademický malíř a ilustrátor, syn malíře Zdeňka Kudělky
 Tomáš Kudělka (* 1987) – český lední hokejista
 Vladimír Kudělka (* 1985) – český výtvarník a tvůrce počítačových her
 Zdeněk Kudělka – více různých osob
 Zdeněk Kudělka (malíř) (1921–1992) – český akademický malíř a ilustrátor
 Zdeněk Kudělka (historik umění) (1926–2000) – český historik umění

jiný význam
 Asbest, starším jménem Kudělka – město ve Sverdlovské oblasti v Ruské federaci

Česká příjmení